Inland-Mission steht für
China-Inland-Mission
Deutsche Inland-Mission